BIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bria (Repubblica Centrafricana)